Андрій Сороковський
 Сороковський Сергій Анатолійович